Agustí Bonalt va néixer a Figueres, Girona el 24 de març de l'any 1879. Fou un director i musicògraf català. Es va traslladar a Buenos Aires, on va realitzar els estudis musicals. Va ser professor de violí i director d'orquesta de l'escola de música que manté el diari La Nación, i fundador de l'Acadèmia Moderna de Música. Va ser autor de Problemas de teoría musical, Buenos Aires, Calvello.

Referències 

Musicògrafs catalans
Figuerencs